Eufémie Sicilská ( Eufemia d'Aragona, 1330 – 21. února 1359) byla sicilská princezna a regentka Sicilského království z barcelonské dynastie.

Život 
Narodila se jako jedna z dcer sicilského krále Petra II. a jeho manželky Alžběty, dcery korutanského vévody Oty III. Byla pojmenována po babičce z matčiny strany. Petr Sicilský zemřel náhle v létě 1342 a králem byl v září téhož roku korunován teprve pětiletý princ Ludvík. Po jeho smrti během morové epidemie v říjnu 1355 usedl na trůn mladší bratr Fridrich a regentkou království se do roku 1357 stala Eufémie. Zemřela neprovdána v únoru 1359 ve vsi Sant'Eufemia v Lascari.

Její ostatky byly uloženy v dómu v Cefalù.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Literatura 
 E. Igor MINEO:Nobiltà di stato: famiglie e identità aristocratiche del tardo Medioevo: la Sicilia. Donizelli Editore Roma 2001, s. 174-175

Barcelonská dynastie
Sicilské princezny
Sicilští regenti
Regentky
Narození v roce 1330
Úmrtí v roce 1359
Úmrtí 21. února
Pohřbení v katedrále v Cefalù
Ženy